est un personnage joueur de la franchise des jeux de combat Dead or Alive de Team Ninja et Tecmo Koei. Faisant ses débuts jouables dans Dead or Alive 3 en 2001, elle est la femme fatale désignée de la série, représentée comme une tueuse à gages britannique infâme engagé pour tuer la protagoniste Helena Douglas. Christie est apparue sur des produits de série et le long métrage DOA: Dead or Alive qu'elle a été interprété par Holly Valance, et comme les autres personnages féminins des jeux, a reçu un accueil critique positif basé principalement sur son sex-appeal.

Apparences

Dans les jeux vidéo 
Dans la série Dead or Alive , Christie est une professionnelle froide et sans cœur assassin qui savoure son métier pour l'acte de tuer plutôt que la récompense financière. Elle emploie tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs de mission, y compris en utilisant son apparence, son charme et son sex-appeal pour attirer ses victimes, bien qu'à l'occasion elle flirte avec ses cibles masculines au lieu de les tuer.

Victor Donovan, un puissant figure antagoniste du Comité exécutif du tournoi Dead or Alive (DOATEC), l'engage en tant qu agent double pour garder un œil sur Fame Douglas, père d'Helena Douglas et chef de DOATEC. Pendant les événements de Dead or Alive, Christie rejoint un autre des tueurs à gages de Donovan, Bayman, pour assurer que la ninja Kasumi entre dans le tournoi. Christie enlève et amène Kasumi à Donovan pour le projet Alpha.

Avant les événements de Dead or Alive 2 (1999), dans lesquels Christie n'est pas jouable, Donovan lui a ordonné d'assassiner Helena Douglas, qui avait hérité de DOATEC après la mort de son père, servant à son tour de barrage à la tentative de prise de contrôle de Donovan. tournoi. Christie tente de tuer Helena avec un fusil de sniper mais la mère d'Helena, Maria prend intentionnellement la balle fatale à la place. Christie parvient à s'échapper et réussit plus tard à se faire passer pour l'assistante personnelle d'Helena.

Christie est contrôlable par les joueurs pour la première fois dans Dead or Alive 3. Son objectif est d'empêcher Helena de gagner le troisième tournoi Dead or Alive et, ce faisant, de l'empêcher de découvrir plus de plans de Donovan. Lorsqu'elle affronte Helena, elle est arrêtée par Bayman, qui cherche à se venger de Donovan pour lui avoir ordonné un coup. Christie ordonne à un clone de Kasumi de vaincre Helena, une tâche qui échoue. Christie kidnappe l'agent de la CIA, Irene Lew, pour éloigner le ninja Ryu Hayabusa de ses amis Hayate et Ayane.

Dans Dead or Alive 4, Christie sert de garde du corps à Donovan, mais ils ne peuvent pas empêcher le clan ninja Mugen Tenshin (Kasumi, Hayate et Ayane) et Ryu de détruire le siège Tritower de DOATEC. Alors que la tour est engloutie dans les flammes, Christie trouve Helena à l'intérieur et révèle qu'elle a tué Maria. Après un combat peu concluant, Christie fuit la tour, tandis que Helena est sauvée du bâtiment et devient la nouvelle leader des tournois Dead or Alive. Christie continue son travail en tant qu'assassin à la location, un rôle qu'elle reprend dans Dead or Alive Xtreme 2 (2006).

Dans Dead or Alive 5 (2012), elle sert à nouveau sous Donovan, cette fois pour sa nouvelle organisation MIST. Elle visite une plate-forme pétrolière DOATEC et confronte le travailleur Rig, insinuant qu'elle connaît son passé. Elle augmente la sécurité sur la plate-forme au commandement de Donovan quand il apprend que le Mugen Tenshin prévoit de l'infiltrer. Cependant, elle est vaincue au combat par Bayman, puis Kasumi. Le clan ninja détruit finalement la plate-forme, et le sort de Christie est inconnu par la suite.

 Autres apparitions 
Christie est un personnage protagoniste du film d'action en direct 2006 DOA: Dead or Alive, et a été joué par l'actrice et mannequin australienne Holly Valance. On lui a donné un nom de famille (Allen), tandis que ses cheveux sont une blonde normale au lieu du blanc des jeux. Christie est décrite comme plus accessible et sociale que son homologue dans le jeu, mais conserve son rôle de maître voleur et assassin, travaillant avec un personnage non canonique nommé Max (Matthew Marsden) pour voler la fortune de 100 millions de dollars de Donovan cachée dans un coffre-fort sur le terrain du tournoi.

La marchandise Dead or Alive du personnage comprend plusieurs figurines de divers fabricants tels que Bandai, Epoch et Kotobukiya. Famitsu'' a sorti une série de planches à crayons.

Personnage de Dead or Alive
Personnage féminin de jeu vidéo